Calíope — musa da mitologia grega
 Calíope (coral) — grupo vocal do estado brasileiro do Rio de Janeiro
 Calíope (instrumento musical) — instrumento musical feito de grandes apitos

Ver também
 22 Kalliope — asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos